Ел Козавико има више значења:

 Ел Козавико (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Козавико (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику